Пригородное — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Является центром Пригородного сельского поселения.

Население

История 
В 1910 году в Петрикачене проживало 207 человек, в 1933 году — 164 человека. В 1938 году Петрикачен был переименован в Шютценорт.

В 1941 году на территории посёлка был организован лагерь Офлаг-52 для содержания советских военнопленных. В июне 1942 года он был переименов в Шталаг-1Д. По приблизительным оценкам в лагере погибло около 7 тыс. военнопленных.

В 1946 году Шютценорт был переименован в поселок Пригородное.

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района